Премьер-лига Кувейта 2013/2014 () — 52-й сезон чемпионата Кувейта по футболу. Чемпионский титул защищал клуб «Аль-Кувейт». Сезон начался 30 августа 2013 года и завершился 26 апреля 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица 

Источник данных: fifa.com

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Кувейта на сайте goalzz.com
 Чемпионат Кувейта на сайте soccerway.com

2012/2013
Кувейт
2013 год в Кувейте
2014 год в Кувейте